Fischler ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Fischler, französischer Soziologe
 Franz Fischler (* 1946), österreichischer Politiker
 Franz Josef Fischler (1876–1957), deutscher Arzt und Naturwissenschaftler
 Franz Xaver Fischler (1770–1835), deutscher Hofmeister, Prinzenerzieher, Diplomat und Geheimrat
 Georg Fischler (* 1985), österreichischer Rennrodler
 Heinrich Fischler Graf von Treuberg (1919–2023), deutsche Militärperson
 Hersch Fischler (* 1947), deutscher Soziologe und Publizist
 Johann Fischler (* 1975), österreichischer Schriftsteller und Blogger
 Patrick Fischler (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Shirley Walton Fischler (1940–2014), US-amerikanische Sportjournalistin
 Stan Fischler (* 1932), US-amerikanischer Autor
 Willy Fischler (* 1949), US-amerikanischer Physiker